Terra Alta (comarca), comarca van de Spaanse autonome regio Catalonië
Terra Alta (Pará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Terra Alta (West Virginia), plaats in de staat West Virginia in de Verenigde Staten